Ibrahima Sall peut faire référence à :
 Ibrahima Sall (1949-2020), poète
 Ibrahima Sall, homme politique sénégalais
 Ibrahima Sall (1978-), joueur de handball franco-sénégalais
 El Hadj Ibrahima Sall (1960-), économiste et homme politique sénégalais
 Ousmane Ibrahima Sall (1953-), un militaire sénégalais.

Références